Ма́рковка — деревня в Ядровской волости Псковского района Псковской области.

Расположена в 18 км (по дорогам) к юго-западу от южной границы Пскова и деревни Черёха, в 4 км к западу от деревни Соловьи.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района